Rābor kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rūdkhāneh-ye Rābor, vattendrag, Kerman, 
 Rābor (kommunhuvudort i Iran), Kerman, 
 Shahrestān-e Rābor, kommun, Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar